Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Kleyff – polski bard, poeta, kompozytor, aktor i malarz
 CNE (właśc. Tomasz Kleyff) – polski raper, konferansjer, dziennikarz, producent i prezenter
 Zygmunt Kleyff – polski architekt, wykładowca akademicki, prof. nadzw. dr hab. inż. arch.